Palazzi ima više značenja:
 Palazzi, Arezzo
 Palazzi, Perugia
 Palazzi, Pesaro-Urbino
 Palazzi, Pisa
 Palazzi, Trento
 Palazzi, Verona